Ранчо ла Парота има више значења:

 Ранчо ла Парота (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Парота (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Парота (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику